Erin Anttila – cantante finlandese
 Kalle Anttila – lottatore finlandese
 Miikka Anttila – copilota di rally finlandese